Krasnaja Poljana (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Krasnaja Poljana (Basjkirostan) - dorp in de Russische republiek Basjkirostan
 Krasnaja Poljana (Kabardië-Balkarië) - posjolok in de Russische republiek Kabardië-Balkarië
 Krasnaja Poljana (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Krasnaja Poljana (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Krasnaja Poljana (district Vjatskopoljanski) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Kirov
 Krasnaja Poljana (district Sjabalinski) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Krasnaja Poljana (district Chomoetovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Krasnaja Poljana (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasnaja Poljana (district Obojanski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasnaja Poljana (district Tsjeremisinovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Krasnaja Poljana (district Zolotoechinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Krasnaja Poljana (Kostroma) - posjolok in de Russische oblast Kostroma
 Krasnaja Poljana (Armavir), een choetor bij de Russische stad Armavir in de kraj Krasnodar
 Krasnaja Poljana (Sotsji) - nederzetting met stedelijk karakter en belangrijk wintersportgebied bij de Russische stad Sotsji in de kraj Krasnodar
 Krasnaja Poljana (Krasnojarsk) - dorp in de Russische kraj Krasnojarsk
 Krasnaja Poljana (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Krasnaja Poljana (Mari El) - dorp in de Russische republiek Mari El
 Krasnaja Poljana (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Krasnaja Poljana (Penza) - posjolok in de Russische oblast Penza
 Krasnaja Poljana (Samara) - dorp in de Russische oblast Samara
 Krasnaja Poljana (Saratov) - dorp in de Russische oblast Saratov
 Krasnaja Poljana (Sverdlovsk) - dorp in de Russische oblast Sverdlovsk
 Krasnaja Poljana (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Krasnaja Poljana (Voronezj) - choetor in de Russische oblast Voronezj